A Taça dos Campeões Europeus de 1976–77 foi a vigésima segunda edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi vencido pela primeira vez pelo Liverpool que ganhou a final contra o Borussia Mönchengladbach. 

O campeão das últimas três edições do campeonato, o Bayern de Munique, foi eliminado pelo Dínamo Kiev nas quartas-de-final. 

Foi apenas a segunda vez que um time inglês venceu o torneio, mas começou uma série de seis vitórias consecutivas de clubes ingleses.

Primeira fase 

|}

¹TPS venceu no número de gols fora de casa.

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas de final 

|}

¹Zürich venceu no números de gols fora de casa.

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
Zürich empatou com o Dynamo Dresden por 4–4 e passou nos gols fora

Liverpool ganhou do Saint-Étienne por 3–2 no agregado.

Dynamo Kyiv ganhou do Bayern Munich 2–1 no agregado.
Borussia Mönchengladbach bateu o The New Saints por 3–2 no agregado

.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final

Artilheiros

Ligações externas 

 

1976–77
1976 no futebol
1977 no futebol